

Carriera

Club
Nato nel 1986, ha iniziato la carriera nei campionati dilettantistici romagnoli, militando dal 2005 al 2008 nel  in Serie D, terminando 11°, 15° e 6° in campionato. È rimasto poi nei campionati dilettantistici romagnoli nella stagione 2008-2009, in Eccellenza, al Del Conca, squadra della provincia di Rimini, con la quale è arrivato 2° in campionato, sfiorando la promozione in Serie D, prima di trasferirsi nel 2009 nell'Eccellenza marchigiana, all', dove ha chiuso 16º in classifica.

Tornato in Romagna nel 2010, alla , vi è rimasto per 2 anni, terminando 5° e 10° in Eccellenza, fino al 2012, quando si è accasato alla , nel Campionato Dilettanti, torneo nazionale di San Marino. Ha debuttato il 6 ottobre dello stesso anno, entrando all' 80' della sfida casalinga contro il  della 4ª di campionato, vinta per 1-0. Ha segnato la sua prima rete il 9 febbraio 2013, alla 15ª del Campionato Dilettanti, realizzando il 2-0 al 24' nel successo interno per 3-1 con la .

Con i sammarinesi ha disputato 9 gare nei turni preliminari delle coppe europee, esordendo il 3 luglio 2014 nell'andata del 1º turno di qualificazione all'Europa League, titolare nella gara in casa contro i montenegrini del , persa per 2-1. Nel 2015 ha conquistato il campionato sammarinese, 15 anni dopo l'ultimo successo della , e anche la Coppa Titano, per la prima volta nella storia del club. A inizio della stagione successiva ha vinto anche la Supercoppa di San Marino. Il 7 luglio 2015 ha giocato per l'unica volta in Champions League, venendo schierato dal 1' nella sconfitta casalinga per 2-1 con gli armeni del , nel ritorno del 1º turno di qualificazione.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 22 febbraio 2020.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
 
Folgore/Falciano: 2014-2015

 
Folgore/Falciano: 2014-2015

 
Folgore/Falciano: 2015

Note

Collegamenti esterni